Joshua Tordjman (* 11. Januar 1985 in Montréal, Québec) ist ein ehemaliger kanadischer Eishockeytorwart, der zuletzt bei Asiago Hockey in der italienischen Serie A1 unter Vertrag stand.

Karriere 
Tordjman verbrachte einen Großteil seiner Zeit als Jugendspieler bei den Victoriaville Tigres in der Ligue de hockey junior majeur du Québec und wechselte erst während seiner letzten Spielzeit zu den Moncton Wildcats, mit denen er anschließend auch seinen ersten Meistertitel feiern konnte. Sein erstes Profiengagement hatte er bei San Antonio Rampage in der American Hockey League, wo er ebenfalls vier Jahre blieb. In dieser Zeit wurde er von den Phoenix Coyotes in das NHL-Team berufen, absolvierte aber nur zwei Spiele. Im Jahr 2010 wechselte er in das System der Minnesota Wild und spielte für deren Farmteam Houston Aeros in der AHL bzw. die Bakersfield Condors in der ECHL. 

2011 wurde er vom EC Red Bull Salzburg für ein Jahr unter Vertrag genommen, wo er bereits bei der European Trophy mit guten Leistungen überzeugen konnte. Im Sommer 2012 folgte der Wechsel in die italienische Serie A1, wo er bei Asiago Hockey unterschrieb.

Erfolge und Auszeichnungen 
 2006 Coupe-du-Président-Gewinn mit den Moncton Wildcats
 2010 Yanick Dupré Memorial Award
 2011 ECHL All-Star Game
 2011 European-Trophy-Gewinn mit dem EC Red Bull Salzburg
 2013 Italienischer Meister mit Asiago Hockey

Karrierestatistik

Hauptrunde

Play-offs

Weblinks 
 
 

Eishockeytorwart (Tigres de Victoriaville)
Eishockeytorwart (Moncton Wildcats)
Eishockeytorwart (Houston Aeros, AHL)
Eishockeytorwart (San Antonio Rampage)
Eishockeytorwart (Phoenix RoadRunners, ECHL)
Eishockeytorwart (Bakersfield Condors, ECHL)
Eishockeytorwart (Phoenix Coyotes)
Eishockeytorwart (Asiago Hockey)
Italienischer Meister (Eishockey)
Kanadier
Geboren 1985
Mann